Chiesa di Santa Maria del Tempio – chiesa scomparsa di Ferrara
Chiesa di Santa Maria del Tempio – chiesa scomparsa di Milano
Chiesa di Santa Maria del Tempio – chiesa sconsacrata di Parma
Chiesa di Santa Maria del Tempio – chiesa sconsacrata di Sutri